Валерий Николаевич Семёнов:
* Семёнов, Валерий Николаевич (1947—2023) — директор Департамента специальной связи МИД РФ, лауреат Государственной премии РФ.
 Семёнов, Валерий Николаевич (род. 1948) — геотермальный энергетик, директор НУЦ ГЕО МЭИ, к.т.н., лауреат Государственной премии РФ (2003).
 Семёнов, Валерий Николаевич — ректор Воронежского государственного института искусств (2004—2013).